Българо-сръбски договор може да се отнася за:

 Българо-сръбски договор (1904)
 Българо-сръбски договор (1912)